De Uí Néill waren een Ierse dynastie die claimde af te stammen van Niall Noigiallach, een mythische hoge koning van Ierland die volgens de overlevering in 405 gestorven zou zijn. Ze beheersten voornamelijk gebieden in Ulster en Meath, waaronder Tara.

De eerste generatie van de Uí Néill waren zijn acht zoons:

 Conall Gulban
 Endae
 Eogan
 Coirpre
 Lóegaire
 Maine of Tethba
 Conall Cremthainne
 Fiachu

Stamboom van de Uí Néill 

Túath
Hoge koning van Ierland